«Lemonade» — третий сингл румынской певицы Александры Стан. Песня достигла 12 строчки в Romanian Top 100, также попав в японские и европейские чарты. В ноябре 2012 года сингл стал золотым в Италии, где разошёлся тиражом более 15 000 экземпляров.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео появилось на YouTube 4 июня 2012 года, и собрало 48 000 000 просмотров.

Список композиций 
Цифровая дистрибуция
 Lemonade (Radio Edit) — 3:30

Британское издание
 Lemonade (UK Edit) — 2:47
 Lemonade (Original) — 3:31
 Lemonade (Cahill Edit) — 3:03
 Lemonade (Rudedog Radio Edit) — 3:43
 Lemonade (Cahill Club Mix) — 6:04
 One Million (UK Edit) — 2:28

CD сингл — 3beat
 Lemonade (UK Edit) — 2:47
 Lemonade (Original) — 3:31
 Lemonade (Cahill Edit) — 3:03
 Lemonade (Rudedog Radio Edit) — 3:43
 Lemonade (Cahill Club Mix) — 6:04
 Lemonade (Rudedog Remix) — 7:49
 Lemonade (Rudedog Dub) — 7:47

CD сингл — e²
 Lemonade (Da Brozz Remix) — 5:05
 Lemonade (Fedo Mora and Oki Doro Remix) — 4:56
 Lemonade (Rudeejay Remix) — 5:50
 Lemonade (Rudeejay Radio Edit) — 3:03
 Lemonade (Topakabana Remix) — 4:20
 Lemonade (Karmin Shiff and Marco Zardi Remix) — 4:46
 Lemonade (Radio Edit) — 3:32

Remixes EP
 Lemonade (Da Brozz Remix) — 5:05
 Lemonade (Fedo Mora and Oki Doro Remix) — 4:56
 Lemonade (Rudeejay Remix) — 5:50
 Lemonade (Rudeejay Radio Edit) — 3:03
 Lemonade (Topakabana Remix) — 4:20
 Lemonade (Karmin Shiff and Marco Zardi Remix) — 4:46

Чарты

История релиза

Примечания 

Синглы Александры Стан
Песни Румынии